monety Augusta II Mocnego – monety bite za panowania Augusta II Mocnego na tronie polskim i wielkoksiążęcym litewskim oraz monety saskie, na których umieszczano polsko-litewską tytulaturę monarchy lub symbolikę Rzeczypospolitej Obojga Narodów
 monety Augusta III Sasa – monety bite w okresie panowania Augusta III na tronie polskim i wielkoksiążęcym litewskim oraz monety saskie, na których umieszczano polsko-litewską tytulaturę monarchy lub symbolikę Rzeczypospolitej Obojga Narodów
 monety polskie synów Augusta III Sasa – monety bite przez synów króla Polski i wielkiego księcia litweskiego Augusta III Sasa: Fryderyka Krystiana, Fryderyka Ksawerego oraz Klemensa Wacława, na których umieszczano elementy tytulatury lub herby Rzeczypospolitej Obojga Narodów